Натуральне число 2018
 2018 рік до нашої ери
 2018 рік нашої ери